Ђиро д’Италија је етапна бициклистичка трка, која се одржава у мају. Покренута је 1909. од стране часописа Газета дело Спорт. Ђиро је један од три гранд тур трке, заједно са Тур де Франсом и Вуелта а Еспањом. Ђиро се примарно вози кроз Италију, али пролази и кроз суседне државе. Трка је подељена дневним сегментима, етапама. Времена возача на крају сваке етапе се сабирају и возач са најбољим временом је лидер и носи розе мајицу.

Алфредо Бинда, Фаусто Копи и Еди Меркс су освојили Ђиро рекордних пет пута. Копи је најмлађи победник Ђира, а најстарији победник је Фјоренцо Мањи.

Историја 

1909. часопис Газета дело Спорт покренуо је Ђиро д’Италију, инспирисани успехом који је постигао Тур де Франс, који је покренут 1903. Први Ђиро је освојио Луиђи Гана. 1912. није било индивидуалне класификације, већ је фокус био на тимовима, Ђиро је освојио тим Атала. 1914. систем по коме је одлучиван победник је промењен и уместо дотадашњег система по поенима, уведено је време. На крају сваке етапе, возачи добијају време када пређу линију циља и оно се сабира са временом оствареним на претходним етапама, возач са најмањим временом на крају трке (возач коме је требало најмање времена да одвезе укупну километражу) је победник Ђира. Ђиро се није одржавао током Првог и Другог светског рата.

Алфредо Бинда је доминирао двадесетих година, освојио је Ђиро пет пута, а на Ђиру 1927. победио је на 12 од 15 етапа, док је на Ђиру 1929. победио на осам етапа заредом. 1930. Бинди је понуђено 22.000 лира да буде мање доминантан, што је он одбио. Биндину доминацију је прекинуо Ђино Бартали, који је освојио Ђиро 1936. и 1937. Барталијева доминација је прекинута 1940. када га је победио млади сувозач, Фаусто Копи.

Ривалство између Барталија и Копија порасло је након Другог светског рата. Бартали је свој задњи Ђиро освојио 1946. док је Копи освојио још четири након Барталија, а 1952. постао је први возач који је успио да освојио Ђиро и Тур де Франс у истој години. Швајцарац Хуго Коблет освојио је Ђиро 1950. и тако постао први не-италијански победник Ђира. Први победник Ђира који није рођен у Италији је Ђузепе Енричи, који је рођен у Питсбургу. Нико није доминирао трком педесетих и шездесетих, Coppi, Шарли Гол и Фјоренцо Мањи су освојили Ђиро по двапут током педесетих Жак Анкетил је освојио Ђиро двапут, као и Франко Балмамион.

Белгијанац Еди Меркс доминирао је трком током седамдесетих, освојио је Ђиро пет пута и изједначио рекорд Бинде и Копија. Феличе Ђимонди је освојио Ђиро три пута, а још шест пута је завршио на подијуму. Француз Бернар Ино освојио је Ђиро 1980. и тако постао први француски победник након Анкетила 1964. Ино је касније освојио Ђиро још два пута.

Стивен Роуч је освојио Ђиро 1987. у години у којој је касније освојио и Тур де Франс и Светско првенство у друмској вожњи. Американац Ендру Хампстен је победом на Ђиру 1988. постао први не-европски победник. 1995. Швајцарска је добила свог трећег победника Ђира и првог од 1954. Тонија Ромингера. Марко Пантани је 1998. остварио Ђиро-Тур дабл, освојио је и Ђиро и Тур де Франс.

2011. Алберто Контадор је освојио Ђиро, али му је победа одузета 6. фебруара 2012. јер утврђено да је користио допинг, кленбутерол. Победа је додељена другопласираном, Микелеу Скарпонију. Претходно су резултати због допинга поништени Данилу ди Луки и Франку Пелицотију који су освојили друго и треће место на Ђиру 2009. Такође, због допинга је Алесандру Петакију одузета победа у класификацији по поенима 2006. Рајдер Хеседал је освојио Ђиро 2012. и тако постао први канадски победник Ђира. Колумбијац Наиро Кинтана је постао први колумбијски и јужно-амерички победник Ђира, освојио га је 2014. испред сународника Ригоберт. Урана.

Списак победника 

 Тим Атала — Ђовани Микелето, Карло Галети, Ебрардо Павези

Класификације

Мање класификације

Укинуте класификације

Види још 
 Ђиро д’Италија
 Списак бициклиста

Напомене

Референце

Цитирана библиографија

Спољашње везе 

 Званични сајт